Reigen bezeichnet:

 Reigen (Drama), Schauspiel von Arthur Schnitzler 
 Reigen (Tanz), zyklischer Tanz
 Reigen (Tennō), japanischer Tennō
 Reigen (Zeitschrift), Männermagazin der 1920er Jahre
 Reigen (1973), Film von Otto Schenk
 Reigen (Boesmans), Oper von Philippe Boesmans, 1993
 Re:igen, Oper von Bernhard Lang, 2014
 Reigenfahren, auch Mannschaftseinradfahren, eine Disziplin des Einradfahrens, siehe Einrad#Mannschaftseinradfahren (Reigen)

Der Reigen bezeichnet:
 Der Reigen (1920), Film von Richard Oswald
 Der Reigen (1950), Film von Max Ophüls
 Der Reigen (1964), Film von Roger Vadim
 Der Reigen (Gedicht), Versdichtung von Khalil Gibran